Schwerdtfeger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schwerdtfeger (1842–1922), deutscher Landwirt und Politiker, MdR
 Angela Schwerdtfeger (* 1980), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 August Schwerdtfeger (1816–1889), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Bernhard Schwerdtfeger (1868–1953), ostfriesischer Militärhistoriker und Revisionist
 Daniel Schwerdtfeger, deutscher Poolbillardspieler

 Franz Schwerdtfeger (1898–1961), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Fritz Schwerdtfeger (1905–1986), deutscher Forstwissenschaftler und Zoologe
 Georg Schwerdtfeger (1920–2005), deutscher Agrarwissenschaftler
 Gunther Schwerdtfeger (* 1934), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans Schwerdtfeger (1902–1990), deutsch-australisch-kanadischer Mathematiker

 Inge Christine Schwerdtfeger (* 1945), deutsche Wissenschaftlerin
 Jakob Schwerdtfeger (* 1988), deutscher Autor und Poetry-Slammer
 Klaus Schwerdtfeger (* 1934), deutscher Metallurg
 Kurt Schwerdtfeger (1897–1966), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Malin Schwerdtfeger (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Nikolaus Schwerdtfeger (* 1948), deutscher Geistlicher,  Weihbischof in Hildesheim
 Peter Schwerdtfeger (* 1955), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Stefan Schwerdtfeger (1928–2018), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Walter Schwerdtfeger (Journalist) (1901–1979), deutscher Journalist
 Walter Schwerdtfeger (* 1949), deutscher Naturwissenschaftler
 Werner Schwerdtfeger (1909–1985), deutscher Meteorologe und Atmosphärenphysiker 

Schwerdtfeger ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 Rudolf Schwerdtfeger, siehe Doktor Faustus #Rudolf Schwerdtfeger

Sonstiges:

 Mount Schwerdtfeger, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Schwertfeger (Begriffsklärung)